Кандауровка — название населённых пунктов в России:
 Кандауровка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана, упразднена в 1984 году.
 Кандауровка — село в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Кандауровка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Кандауровка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области, упразднена в 2003 году.
 Кандауровка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.

См. также 

 Старокандауровка